Улица Ткаче́й — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Ткачей — улица в Екатеринбурге.
 Улица Ткачей — улица в городе Костроме.
 Улица Ткачей — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Ткацкая улица
 Улица Текстильщиков